Mashike ist:
 der frühere Name der Unterpräfektur Rumoi
 ein Landkreis in dieser Unterpräfektur: Mashike-gun (Hokkaidō)
 eine Stadt in diesem Landkreis: Mashike (Hokkaidō)